Гавриил За́йцев:
 Зайцев, Гавриил Семёнович (1887—1929) — советский биолог, ботаник, растениевод и учёный-селекционер.
 Зайцев, Гавриил Фёдорович (1905—1975) — генерал-лейтенант.